Mammillaria schiedeana — кактус из рода Маммиллярия.

Описание 

Стебель шаровидный или коротко-цилиндрический, до 4 см в диаметре, кустящийся, тёмно-зелёный. Сосочки цилиндрические, до 1 см длиной. Аксиллы с длинными белыми волосками.

Радиальных колючек до 75, 2-5 мм длиной; они волосовидные, расположены в несколько рядов, белые с золотистыми кончиками. Центральных колючек нет.

Цветки до 2 см длиной, белые или желтоватые. Плоды розовые.

Распространение 

Распространена в мексиканских штатах Сан-Луис-Потоси, Идальго, Керетаро и Тамаулипас.

Примечания

Литература 
 Мохов Е. Р. Кактусы. — СПб.: ООО «Издательский Дом „Кристалл“», 2003. — С. 192 ISBN 0-7548-0028-8

Кактусовые
Комнатные растения
Флора Мексики